Yamanashi se poate referi la:

 Municipiul Yamanashi, o localitate din Japonia.
 Prefectura Yamanashi, o diviziune administrativă din Japonia.
 Asteroidul 5473 Yamanashi, un corp ceresc numit după prefectura Yamanashi.